
Surduc se poate referi la:

 Localități din România
Surduc - localitate din județul Bihor
Surduc - localitate din județul Cluj
Surduc - localitate din județul Sălaj, reședința comunei cu același nume
Surducel - localitate din județul Bihor
Surducu Mare - localitate din județul Caraș-Severin
Surducu Mic - localitate din județul Timiș

Altele 
 Lacul Surduc

Vezi și 
 Râul Surduc (dezambiguizare)

 Surdu (dezambiguizare)
 Surdești (dezambiguizare)

Toponime românești